Federació de Joves Cristians, moviment juvenil històric de Catalunya
 Front de la Joventut Catalana, moviment polític històric de Catalunya del Nord
 Federació de Comunitats Jueves de la CIS (del seu nom en anglès Federation of Jewish Communities), organització per la restauració de la cultura jueva als països de la Comunitat d'Estats Independents